Буяни — название населённых пунктов в России:

 Буяни — хутор в Киржачском районе Владимирской области.
 Буяни — деревня в Бежаницком районе Псковской области.